Quatro, Kwatro of Cuatro (snaarinstrument), een aan de gitaar verwant snaarinstrument
 Quatro (quiz) (1995-2002), een quiz op de Nederlandse televisie voor kinderen uit groep 8
 Michael Quatro, roepnaam Mike (1943), een Amerikaans toetsenist en songwriter
 Suzi Quatro (1950), een Amerikaanse zangeres en actrice